CUH steht für:
 Cushing Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Cushing (Oklahoma), Oklahoma
 Urumqi Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft

CuH steht für:
 Kupferhydrid, kovalentes Metallhydrid

cuh steht für:
 Cuka (Sprache) (ISO-639-3-Code), regionale Variante von Meru (Sprache), Sprache der Meru (Volk)

Abkürzung